Сидонский:

 Сидонский — происхождением из древнего города Сидона (ныне Сайда в Ливане):
 Антипатр Сидонский (II—I вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, знаменитый автор эпиграмм;
 Боэт Сидонский (II в. до н. э.) — философ-стоик;
 Боэт Сидонский (ок. 75 — ок. 10 г. до н. э.) — греческий философ-перипатетик;
 Дорофей Сидонский (ум. ок. 75 года) — греческий астролог и поэт.
 Зенон Сидонский (II в. до н. э.) — греческий философ;
 Мох Сидонский (конец II тысячелетия до н. э.) — древний финикийский философ.

 Сидонский — относящийся к сеньории Сидона, государству крестоносцев:
 Жюльен Сидонский (ум. 1275) — сеньор Сидона в 1247—1260 годах;
 Реджинальд Сидонский (ок. 1130—1202) — сеньор Сидона, политик Иерусалимского королевства.

 Сидонский — фамилия:
 Сидонский, Фёдор Фёдорович (урожд. Баранов; 1805—1873) — русский протоиерей, философ и писатель.

См. также 
 Сидонский саркофаг
 Сидон (значения)